Portale – porta monumentale di un edificio
 Portale – sito web sviluppato per permettere l'accesso a risorse in rete in ambito determinato
 Sistema portale – sistema vascolare sanguifero (vedi anche Vena porta)
 Portale – dispositivo immaginario che funge da via di passaggio fra due siti fra loro distanti nello spazio e/o nel tempo, nella narrativa fantastica/fantascientifica

Altri progetti